Gnosjö (gemeente), een Zweedse gemeente in Småland, provincie Jönköpings län
Gnosjö (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente